Соревнования по сноуборду на зимних Олимпийских играх 2010 прошли с 15 по 27 февраля. Были разыграны шесть комплектов наград.

Американцы Шон Уайт и Сет Уэскотт выиграли золото соответственно в хафпайпе и сноуборд-кроссе на второй Олимпиаде подряд и стали двукратными олимпийскими чемпионами. До этого в сноуборде подобного удалось достичь только швейцарцу Филиппу Шоху, выигравшему золото в параллельном гигантском слаломе на Олимпиадах 2002 и 2006 годов.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Спортивные объекты

Квалификация

Ссылки 
 Результаты